Línea 67 puede referirse a:

 Línea 67 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 67 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 67 de autobuses de Madrid.
 Línea 67 (Media Distancia) de trenes de Andalucía.